Newburg (Dakota del Nord)
 Newburg (Illinois), àrea no incorporada del Comtat de Macon
 Newburg (Missouri)
 Newburg (Pennsilvània)
 Newburg (Comtat de Cumberland), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Newburg (Virgínia de l'Oest)
 Newburg (Wisconsin)